Los Altos (Amèrica Central), regió que ocupava l'oest de l'actual Guatemala i parts de l'estat mexicà de Chiapas que es va afegir com a estat a les Províncies Unides de l'Amèrica Central a la dècada del 1830 
 Los Altos (Long Beach), veïnat a Califòrnia
 Los Altos (ciutat de Califòrnia)
 Los Altos (Burgos), municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Los Altos Hills, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia